Llista dels 151 municipis del departament francès de Vauclusa (84).

Vaucluse